ionisch (Adjektiv) steht im Zusammenhang für:

 Ionier, griechischer Stamm
 Ionisches Griechisch, Sprache
 Ionisches Meer, Region
 Ionischer Modus, Kirchentonart
 Ionische Ordnung, Baustil
 Ionisches Versmaß
 Ion, elektrisch geladenes Atom oder Molekül

Siehe auch:

 Ion (Begriffsklärung)